Pickens County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Pickens County (Alabama)
Pickens County (Georgia)
Pickens County (South Carolina)